Józef Maksymilian Ossoliński – politico e scrittore polacco
 Józef Kajetan Ossoliński – senatore polacco
 Krzysztof Ossoliński – nobile polacco